Это список из крайних точек Европейского союза — точек, которые севернее, южнее, восточнее или западнее, чем в любом другом месте.

В Европе 

 Север: Нуоргам, Финляндия (70°5’30 с. ш.)
 Юг: Лимассол, Кипр де-юре (34°39' с. ш.) или мыс Гата, Лимассол, Кипр де-факто (34°34' с. ш.).
 Запад: Моншике Иле, Азорские острова, Португалия (31°16’30 з. д.)
 Восток: Ризокарпасо, Кипр де-юре (34°36' в. д.) или мыс Греко, Айя-Напа, Кипр де-факто (34°01' в. д.).

В том числе за пределами Европы 
 Север: Нуоргам, Финляндия
 Юг: Пойнт де Ланжевена, Св. Иосифа, Реюньон, Франция
 Запад: Пуант де Canonniers, Сен-Мартен, Франция
 Восток Пуэнт-де-Каскады, Сент-Роз, Реюньон, Франция

Самая высокая точка: Монблан / Монте Бианко, Франция / Италия

Материковая Европа 
Только включая Европейский континент, то есть материковую часть 23 государств-членов, за исключением островов, таких как Кипр, Мальта, Ирландия или Великобритания.
 Север: Нуоргам, Финляндия
 Юг: Пунта де Тарифе, Испания (36 ° 0 '15 "N)
 Запад: Кабу-да-Рока, Португалия (9 ° 30 'з. д.)
 Восток: Вирмаярви, Финляндия (62.91° N, 31,58° E).

Примечания 

География Европейского союза
Европейский союз